New York Yankees – squadra di baseball statunitense
 New York Yankees – squadra di calcio statunitense
 New York Yankees – squadra di football americano statunitense della National Football League (1926-1929)
 New York Yankees – squadra di football americano statunitense della American Football League (1936-1937)
 New York Yankees – squadra di football americano statunitense della American Football League (1940-1941)
 New York Yankees – squadra di football americano statunitense della All-America Football Conference (1946-1949)
 New York Yankees – squadra di pallacanestro statunitense (1937-1938)